Äspskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äspskär (Föglö, Åland),  (7 ha)
 Äspskär (Kökar, Åland),  (30 ha)
 Äspskär, del av Svartholm, Iniö, Åboland, 
 Äspskär, Houtskär, Åboland,  (3 ha)
 Äspskär, Nagu, Åboland,  (4 ha)
 Äspskär (vid Högland, Kimitoön), Åboland,  (9 ha)
 Äspskär (vid Tunnhamn, Kimitoön), Åboland,  (43 ha)
 Äspskär, Raseborg, Nyland,  (1 ha)
 Äspskär, Kyrkslätt, Nyland,  (5 ha)

Se även
Äspskäret
Stora Äspskär
Lilla Äspskär
Aspskär
Ässkär
Äskskär
Estskär